Федосе́ева — фамилия, женская форма фамилии .

 Известные носительницы 
 Федосеева, Галина Александровна (род. 1980) — российская дзюдоистка, призёр чемпионатов России.
 Федосеева, Елена Владимировна (Никашина; род. 1972) — советская и российская синхронистка, чемпионка Европы.
 Федосеева, Лидия Ивановна (1923—2019) — советский и российский энтомолог.
 Федосеева, Милана Викторовна (род. 1971) — российский режиссёр-мультипликатор, сценарист и актриса дубляжа.
 Федосеева, Наталья Валерьевна (род. 1991) — российская спортсменка (вольная борьба), чемпионка России.
 Федосеева, Олеся Петровна (Тупиленко; род. 1973) — российская биатлонистка, чемпионка мира.
 Федосеева, Светлана Александровна (1936—2017) — советский и российский археолог.

Составные фамилии 
 Федосеева-Шукшина, Лидия Николаевна (род. 1938) — советская и российская актриса театра и кино, народная артистка РСФСР.